

Cinema 
 Drive – film del 1991 diretto da Jefery Levy
 Drive - Prendetelo vivo (Drive) – film del 1997 diretto da Steve Wang
 Drive – film del 2002 diretto da Hiroyuki Tanaka
 Drive – film del 2011 diretto da Nicolas Winding Refn

Letteratura 
 Drive – romanzo di James Sallis del 2005

Musica 
 Drive – singolo dei The Cars del 1984, dall'album Heartbeat City
 Drive – album di Béla Fleck del 1987
 Drive – singolo degli R.E.M. del 1992, dall'album Automatic for the People
 Drive – singolo degli Incubus del 2000, dall'album Make Yourself
 Drive – album di Alan Jackson del 2002
 Drive – album di Robert Palmer del 2003
 Drive – singolo delle Client del 2007, dall'album Heartland
 Drive – album di Scott Grimes del 2010
 Drive – album dei Poisonblack del 2011
 Drive – album di Anneke van Giersbergen del 2013
 Drive – brano musicale di Francesco Paura del 2013, dall'album Slowfood
 Drive – singolo dei Tonight Alive del 2015, dall'album Limitless

Informatica 
 Drive – supporto hardware di memoria di massa
 Google Drive – servizio di Google di Cloud Computing

Sport 
 Drive – nel football americano una serie di azioni consecutive della squadra in attacco
 Drive – nel golf il colpo iniziale di ogni buca

Televisione 
 La gara (Drive) – episodio della settima stagione di Star Trek: Voyager

Altro 
 Drive Beer – birra prodotta dalla Tarricone S.p.a.